Елена Христова Кавракирова е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родена е през 1891 година в солунското село Ватилък, тогава в Османската империя, в семейството на Христо и Велика Кавракирови. Баща ѝ Христо Кавракиров е деец на ВМОРО, както и братята ѝ Пенчо и Яким. По-малкият ѝ брат Симеон Кавракиров е политически деец, член на Българската комунистическа партия и Вътрешната македонска революционна организация (обединена). В 1908 година Елена Кавракирова завършва с XVII випуск българската девическа гимназия в Солун. Работи като учителка в Кукуш. Взима дейно участие в народоосвободителните борби на българите в Македония и влиза във ВМОРО. След Междусъюзническата война, емигрира в България и се установява във Варна. Заедно с мъжа си Михаил Ангелов учителстват в различни селища, но често са местени, поради социалистическите им възгледи.

Умира в 1972 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Родени във Ватилък
Български учители
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Елена
Починали в София